Каталин Мароши (; родилась 12 ноября 1979 года в Георгени, Румыния) — венгерская теннисистка.
 Четвертьфиналистка парного турнира Олимпиады-2000.
 Победительница 46 турниров ITF (15 — в одиночном разряде).
 Чемпионка Европы и мира в парном разряде по юниорам (1993 год, возрастная группа до 14 лет).

Общая информация 
Каталин — одна из двух детей Идилко и Шандора Мароши (отец работает тренером по спортивной гимнастике). У венгерки есть старший брат Петер, который также на любительском уровне играет в теннис.

Мароши стала заниматься этим видом спорта в 6 лет, в теннисном центре в Будапеште.

Каталин одинаково хорошо играет на всех типах кортов, любимое покрытие — хард, любимый удар — форхенд.

До июня 2002 года венгерка выступала на соревнованиях под двойной фамилией — Мароши-Аракама.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (23)

Победы (15)

Поражения (7)

Несыгранные финалы (1)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (3)

Поражения (3)

Финалы турниров ITF в парном разряде (56)

Победы (31)

Поражения (24)

Несыгранные финалы (1)

История выступлений на турнирах

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1979 году
Родившиеся 12 ноября
Теннисисты Венгрии
Родившиеся в Георгени
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2000 года